Массинисса — мужское имя.

Известные носители:
 Массинисса — нумидийский царь, правивший примерно в 203—149 годах до н. э. 
 Массинисса II — нумидийский царь, правивший в I веке до н. э.